Zeche Trompette steht für mehrere Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Trompette (Dortmund), in Dortmund-Hörde
 Zeche Trompette (Essen), in Essen-Kupferdreh-Dilldorf

Siehe Auch:
 Zeche Trompete, in Essen-Byfang-Burgaltendorf